Michałowska ist der Familienname folgender Personen:

 Krystyna Michałowska (* 1946), deutsch-polnische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Teresa Michałowska (* 1932), polnische Literaturhistorikerin